Konstanty Kazimierz Aleksandrowicz – sędzia ziemski grodzieński, wójt grodzieński, poseł na Sejm I Rzeczypospolitej
 Konstanty Aleksandrowicz – malarz portrecista działający w II połowie XVIII wieku
 Konstanty Aleksandrowicz – działacz socjalistyczny, legionista (1883–1918)